Detta är en lista över landskoder som används av GS1. 

[m] definierat av GS1:s medlemsorganisationer 

Prefix som inte listas ovan är reserverade av GS1 Global Office för framtida användning eller för länder som inte är medlemmar i GS1. Dessa prefix är: 

 381, 382, 384, 386 & 388 
 391–399 
 441–449 
 472 & 473 
 510–519 
 522–527 
 532–534 & 536–538 
 550–559 
 561–568 
 580–589 
 591–593 & 595–598 
 602 & 605–607 
 610, 612, 614 & 617 
 630–639 
 650–689 
 710–728 
 747–749 
 751–753 & 756–758 
 772, 774 & 776 
 781–783, 785, 787 & 788 
 791–799 
 851–857 
 861–864 & 866 
 881–883, 886, 887 & 889 
 891, 892, 894, 895, 897 & 898 
 920–929 
 952–954, 956, 957 & 959 
 970–976 
 985–989

Externa länkar 

 List of Assigned GS1 Prefixes 
 Snopes artikel om streckkoder
Listor över länder
Listor över förkortningar